Benecke steht für:
 Benecke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Benecke-Kaliko, Unternehmen in Hannover
 Gebrüder Benecke, ehemaliges Bank- und Kommissionsgeschäft in Berlin
 Otto Benecke Stiftung, gemeinnütziger und politisch neutraler Verein mit Sitz in Bonn

Siehe auch:
 Beneck
 Beneke
 Bennecke